A categoria até 60 kg masculino foi um dos eventos da luta livre nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Foi disputada em 24 de outubro no Ginásio do CODE II com nove lutadores, cada um representando um país.

Originalmente o argentino Fernando Iglesias obteve uma das medalhas de bronze, mas foi desclassificado após acusar positivo no antidoping. A medalha foi repassada ao salvadorenho Luis Portillo.

Calendário 
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Chave

Repescagem 

Livre Ate 60 Kg Masaculino